Jean-Louis Faure  peut désigner :
 Jean-Louis Faure (1863-1944), chirurgien français ;
 Jean-Louis Faure (1953-2022), acteur et directeur artistique français ;
 Jean-Louis Faure (1931-2022), sculpteur et écrivain français.